Le xian autonome mandchou de Kuancheng (宽城) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Kuancheng (宽城) est une subdivision administrative de la province du Jilin en Chine.

Homonymie de toponyme